Савович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Савович, Борис (род. 18 июня 1987, Требине, СФРЮ) — сербский и черногорский баскетболист.
 Савович, Йован (род. 3 октября 1982, Сараево, Югославия) — основатель известных коллективных блогов dirty.ru.

См. также 
 Сабович